Teen Spirit puede referirse a:

 El álbum Teen Spirit, de la banda  A*Teens.
 Teen Spirit, película de 2011.
 Teen Spirit, película de 2019.
 Desodorante juvenil de Colgate Palmolive Teen Spirit.